Il singolare del torneo di tennis Naples Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Robert Kendrick 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (finale)
 Frank Dancevic (secondo turno)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Kevin Kim (quarti di finale)

 Assente
 Adrián García (secondo turno)
 Paul Capdeville (semifinali)
 Alex Kuznetsov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 2007